

Anthroponyme 
 Angélique, un prénom féminin.
 Angelique (pseudonyme de ), chanteuse néerlandaise des années 1980.
 "Docteur angélique", un surnom de Saint Thomas d'Aquin

Botanique 
Angélique est un nom vernaculaire attribué à plusieurs plantes :
 L'angélique (Dicorynia guianensis), un arbre des forêts tropicales du plateau des Guyanes, en Amérique du Sud exploité pour son bois ;
 Les angéliques, plantes du genre Angelica de la famille des  apiacées ou ombellifères L:
 L'angélique officinale (Angelica archangelica L.) ;
 L'angélique des bois (Angelica sylvestris L.) ;
 L'angélique des estuaires (Angelica heterocarpa), plante endémique de France ;
 La petite angélique, ou pied de chèvre, l'égopode podagraire (Egopodium podagricum), de la même famille que le genre Angelica (ombellifères) mais appartenant au genre Egopodium.

Sciences 
 Espace angélique, en mathématiques : espace topologique pour lequel les diverses notions de compacité coïncident.

Arts

Littérature 
 Angélique, une série de romans créés par Anne Golon, des années 1950 à 1987.
 Angélique, une des nouvelles du recueil de Gérard de Nerval dans Les Filles du feu.
 Angélique, un roman de jeunesse de Jean Giono, publié chez Gallimard en 1980.
Angélique ou l'enchantement, roman d'Alain Robbe-Grillet, publié aux Éditions de Minuit en 1987.

Bande dessinée 
 Angélique, une série de bandes dessinées créée par Carlos Roque.

Cinéma 
 une série de films sortis de 1964 à 1968, réalisés par Bernard Borderie, d'après la série de romans d'Anne Golon :
 Angélique, Marquise des anges,
 Merveilleuse Angélique,
 Angélique et le Roy,
 Indomptable Angélique,
 Angélique et le Sultan ;
 Angélique, un film remake d'Ariel Zeitoun sorti en 2013 ;
 Angélique, un film pornographique sorti en 1996.
 Angélique, un court-métrage de Samir.

Spectacle 
 Angélique, Marquise des anges, un spectacle de Robert Hossein d'après Anne et Serge Golon, 1995, Palais des sports de Paris.
 Angélique, opéra ou opérette de Jacques Ibert.
 Angélique, une cénobite dans l'univers de Hellraiser.

Peinture 
 Angélique, la princesse du Roland furieux de L'Arioste, peinte en 1819 par Ingres dans le tableau Roger délivrant Angélique.
 Angélique et l'Ermite, un tableau de Pierre Paul Rubens (vers 1626-1628).
 Angélique et Médor, un tableau de François Boucher (1763).

Musique

Album 
 Angélique, premier titre du double album CD Light + Shade, composé et interprété par le musicien britannique Mike Oldfield.

Chanson 
 Angelique, chanson de Dario Campeotto représentant le Danemark à l'Eurovision 1961.

Autre 
 Angélique, un instrument à cordes pincées de la famille du luth.

Gastronomie 
 Angélique, une confiserie niortaise.

Jeux 
 Angelique, un jeu vidéo japonais ;
 Angelique, une franchise japonaise de jeux vidéo, manga, anime…
 , une franchise similaire dérivée de la précédente.

Divers 
 Angélique, adjectif relatif aux anges.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre
Homonymie de prénom